Das Damendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1937 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.

Ergebnisse

Quelle 
 The Montreal Gazette (auf https://google.news/newspapers), Ausgaben vom 27. Juli bis 2. August 1937

Anmerkungen 

Tennisturnier in Toronto
Tennisturnier 1937